Grand Prix Szwecji 2008, było trzecią eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Zawody o Grand Prix Szwecji rozegrane zostały po raz czternasty, po raz pierwszy w Göteborgu, w którym do tej pory trzykrotnie rozegrano Grand Prix Skandynawii.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą Jonas Davidsson oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Sebastian Aldén i Billy Forsberg). Lista stałych uczestników (z numerami):

 (3) Jason Crump (Australia)
 (14) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (8) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (7) Rune Holta (Polska)
 (4) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (5) Hans Andersen (Dania)
 (12) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (16) Jonas Davidsson (Szwecja)
 (6) Greg Hancock (USA)
 (13) Lukas Dryml (Czechy)
 (11) Bjarne Pedersen (Dania) → (19) Luboš Tomíček
 (9) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (15) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (2) Leigh Adams (Australia)
 (17) Sebastian Aldén (Szwecja)
 (18) Billy Forsberg (Szwecja)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Europy - Nicki Pedersen.

Bieg po biegu 
 Crump, Jonsson, Nicholls, Kasprzak
 Holta, N. Pedersen, Andersen, Gollob
 Hancock, Iversen, L.Dryml, Davidsson (dst)
 Lindgren, Adams, Harris, Tomicek
 Crump, Tomicek, Holta, Iversen (u/w)
 Davidsson, Gollob, Harris, Kasprzak
 Lindgren, Jonsson, N. Pedersen, Hancock
 Andersen, Nicholls, Adams, L.Dryml
 Gollob, Adams, Crump, Hancock
 Lindgren, Holta, L.Dryml, Kasprzak
 Andersen, Harris, Jonsson, Aldén
 N.Pedersen, Nicholls, Davidsson, Tomicek
 N. Pedersen, Crump, L.Dryml, Harris
 Hancock, Kasprzak, Tomicek, Andersen (u)
 Jonsson, Adams, Davidsson, Holta
 Lindgren, Forsberg, Nicholls (u/w), Gollob (u/w)
 Lindgren, Davidsson, Crump, Andersen
 Kasprzak, N.Pedersen, Adams, Aldén
 Gollob, Tomicek, Jonsson (u/w), L.Dryml (u/w)
 Holta, Nicholls, Harris, Hancock (u/w)
 Półfinały:
 Lindgren, Holta, Adams, Jonsson (ns)
 N.Pedersen, Crump, Andersen, Gollob 
 Finał:
 Holta (6), Lindgren (4), N.Pedersen (2), Crump (0)

Opis 
Zawody o Wielką nagrodę Szwecji zakończyły się sensacyjnym zwycięstwem Norwega z polskim paszportem Rune Holty, dla którego był to pierwszy triumf w historii startów w Grand Prix. Nie mniejszą niespodzianką była postawa Fredrika Lindgrena, który w drodze do finału wygrał wszystkie 6 wyścigów, by w tym najważniejszym zająć 2 lokatę. Na najniższym stopniu podium uplasował się obrońca tytułu mistrza świata i aktualny lider klasyfikacji GP Nicki Pedersen.

Turniej GP powrócił do Göteborga po 3 latach nieobecności, ale po raz kolejny zakończył się skandalem. Fatalny stan toru był przyczyną wielu groźnych upadków. Już w piątym wyścigu Niels Kristian Iversen po ataku na prowadzącego Jasona Crumpa wpadł na drugim łuku w dziurę i groźnie upadł. Młody Duńczyk doznał kontuzji barku i nie wystartował do końca zawodów. Kolejny wypadek miał miejsce w 14 gonitwie. Również na drugim łuku Krzysztof Kasprzak zaatakował Hansa Andersena, a ten wyjechał na zewnętrzną, wpadł w dziurę i zaliczył niebezpieczny upadek. Andersen wystartował w kolejnym swoim biegu, ale nie był w stanie nawiązać walki. W biegu 16. jadący na drugiej pozycji Tomasz Gollob nieatakowany przez nikogo upadł w pierwszym wirażu, a w 20. wyścigu podobna sytuacja przytrafiła się Gregowi Hancockowi, tyle że po drugiej stronie toru.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło też w 19 wyścigu, kiedy na prowadzącego Golloba szarżował Andreas Jonsson. Szwed uderzył w tył motoru Polaka i wpadł w bandę. Uraz okazał się na tyle groźny, że Jonsson  nie wziął udziału w biegu półfinałowym.

Problemy z torem były przyczyną wypadków, ale też wielu zmian kolejności w wyścigach. Agresywna jazda kilkukrotnie pozwalała na polepszenie swojej pozycji. Tak było w biegu 23, gdy o awansie do finału zadecydował odważny atak Lindgrena na Leigh Adamsa. Australijczyk jeszcze nie otrząsnął się z utraty prowadzenia a został ofiarą kolejnej odważnej akcji, tym razem w wykonaniu Holty. Tym sposobem z pewnego zwycięstwa i awansu do finału, Adams wylądował na trzeciej pozycji i pożegnał się z turniejem. Prawdziwy majstersztyk pokazał jednak Holta w wyścigu finałowym, kiedy po starcie z 4 pola zajmował ostatnią pozycję, zaryzykował i po zewnętrznej wyprzedził całą stawkę rywali, a następnie dowiózł zwycięstwo do mety. Z kolei w 12 biegu Luboš Tomíček popełnił błąd i na jednym łuku spadł z 1. na 4. pozycję.

Pozostali Polacy spisali się poniżej oczekiwań. Tomasz Gollob był 6, a Krzysztof Kasprzak 13.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Szwecji 2008

Szwecja
2008
2008 w Szwecji